Zygmunt Kazanowski (ok. 1563–1634)
 Zygmunt Kazanowski (zm. po 1630)